Джоел Мъри () (роден на 17 април 1963 г.) е американски актьор.

Филмография

Кино

Телевизия

Външни препратки 

 

Американски актьори и актриси